est la formule brute de plusieurs isomères.

 dinitrosopentaméthylènetétramine, numéro CAS 
 1,1'-[(6-amino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis-méthanol, numéro CAS 
 1-[(2,4,6-triamino-1-oxido-5-pyrimidinyl)amino]-méthanol, numéro CAS 
 2,2'-(1-méthyl-1,2-ethanédiylidène)bis-hydrazinecarboxamide, numéro CAS 
 3a,6a-diaminotétrahydro-1-méthyl-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, , numéro CAS